Die Football League First Division 1958/59 war die 60. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1958 und endete am 4. Mai 1959.

Die Wolverhampton Wanderers gewannen mit sechs Punkten Vorsprung vor Manchester United die mittlerweile dritte englische Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte und verteidigten den Titel aus dem Vorjahr. Beide Aufsteiger West Ham United und Blackburn Rovers konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Aston Villa und der FC Portsmouth den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Sheffield Wednesday und FC Fulham ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||22
||26
||21
||20
||20
||20
||21
||24
||24
||29
||25
||25
||28
||24
||24
||24
||24
||24
||26
||23
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft der Wolverhampton Wanderers 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1958/59 für die Wolverhampton Wanderers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Tony Matthews, Les Smith: Wolves. The Complete Record. Breedon, Derby 1994, ISBN 1-85983-000-5.

Weblinks 
 England 1958-59 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1958/59
Fußballsaison 1958/59